Forum Młodych Lewiatan (Forum Młodych Konfederacji Lewiatan) – ogólnopolska organizacja non-profit zrzeszająca ludzi młodych, którzy realizują ideę budowania społeczeństwa obywatelskiego przez propagowanie przedsiębiorczości i społecznego zaangażowania młodzieży.

Historia organizacji 
Forum Młodych zostało powołane decyzją Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dnia 24 listopada 2004. Jest ono samodzielną jednostką organizacyjną, wyodrębnioną w ramach struktur PKPP Lewiatan. Początkowo organizacja działała tylko w Warszawie. Obecnie Forum Młodych PKPP Lewiatan jest organizacją o charakterze ogólnopolskim, tworzoną przez osoby z największych ośrodków akademickich w kraju. Założycielem i pierwszym przewodniczącym organizacji był Krzysztof Witkowski. W latach 2014–2016 Przewodniczącym Forum Młodych Lewiatan był Adam Kądziela.

Misja organizacji 
Statutową misją Forum Młodych Lewiatan jest promowanie przedsiębiorczego stylu życia wśród młodych ludzi oraz działanie na rzecz zwiększenia udziału młodzieży w życiu publicznym. Organizacja zachęca do podejmowania działalności gospodarczej, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających spełnianie funkcji społecznych i zawodowych. Swoją misję Forum Młodych realizuje przez:
 prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, raportów i opinii, będących diagnozą sytuacji ludzi młodych oraz zawierających propozycje rozwiązań w obszarach: społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi kraju,
 organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy,
 współpracę z organizacjami realizującymi zbliżone cele oraz pośredniczenie w kontaktach pomiędzy firmami, środowiskiem akademickim oraz organizacjami działającymi w trzecim sektorze.

Projekty Forum Młodych

Projekt międzynarodowy 
 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – (właściwie Global Entrepreneurship Week) – to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 143 krajach świata, w tym w Polsce. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. W 2013 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce, koordynowany przez Forum Młodych Lewiatan, pokonał 143 krajów świata zajmując pierwsze miejsce w kategorii „Największa liczba partnerów”. Nagrodę za to niezwykłe osiągnięcie wręczono podczas trwającego w tym tygodniu Światowego Kongresu Przedsiębiorczości w Moskwie.

Projekty ogólnopolskie 
 Licznik Długu Publicznego – Forum Młodych Lewiatan jest jednym z inicjatorów powstałej w 2010 roku Koalicji na rzecz Zmniejszenia Długu Publicznego w Polsce. Licznik podaje szacunkową wysokość państwowego długu publicznego na podstawie danych Ministerstwa Finansów, publikowanych z kwartalnym opóźnieniem, przeliczonych na każdy kolejny dzień roku. Podobne liczniki długu publicznego działają m.in. w Nowym Jorku i Berlinie. Koalicja na rzecz zmniejszenia długu publicznego w Polsce 28 września 2010 r. uruchomiła Licznik Długu Publicznego.
 Young Business Travel – to kontynuacja „Przedsiębiorczego ucznia”, który będzie realizowany na terenie województwa Świętokrzyskiego w szkołach podstawowych. Kreowanie przedsiębiorczości od najmłodszych lat jest niezwykle potrzebne. Dzięki temu przedsięwzięciu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia praktycznej wiedzy, którą mogą wykorzystać w życiu codziennym jak i budowaniu swej przyszłości.
 Talk about – comiesięczne wydarzenie skupiające przedstawicieli organizacji pozarządowych, studenckich oraz uczniowskich zainteresowanych rozwojem inicjatyw społecznych na terenie Warmii i Mazur. Celem talkabout jest integracja organizacji  młodzieżowych, dzielenie się wiedzą oraz  projektami mającymi wpływ na rozwój regionu Warmii i Mazur.
 Szpilki w biznesie – projekt skierowany do młodych kobiet, które są na początku swej kariery zawodowej jak i do tych, które nadal szukają swojej ścieżki kariery. W naszym projekcie biorą udział młode, przedsiębiorcze kobiety. Podczas rozmowy z zaproszonymi gośćmi zostają poruszane tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w jaki sposób przekształcać pasję w dochodowy biznes oraz jak pogodzić życie prywatne z budowaniem kariery zawodowej.
 Mentor Day – spotkania z olsztyńskimi przedsiębiorcami, które mają na celu pokazanie ich uczestnikom realiów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 Debaty i spotkania – Forum Młodych uczestniczy w formalnych i nieformalnych spotkaniach z przedstawicielami świata polityki i biznesu reprezentując interesy młodych ludzi i promując działalność organizacji. Okazją do spotkań są wydarzenia takie, jak Gala Nagród Lewiatana, Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Gospodarczy czy regionalne spotkania z polskimi przedsiębiorcami. Reprezentanci Forum są także zaangażowani w proces konsultacji dotyczących rządowych programów i wdrażania europejskich programów w Polsce. Członkowie Forum, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, regularnie biorą udział w spotkaniach z wybitnymi osobistościami w ramach cyklu debat „Idee Nowego Wieku”. W czerwcu 2013 r. reprezentanci Forum wzięli udział w spotkaniu z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Panem Henri Malosse, które odbyło się w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie przedstawili diagnozę problemów młodych ludzi na rynku pracy i możliwe sposoby wypracowywania rozwiązań.

Oddziały regionalne Forum Młodych PKPP Lewiatan 
Organizacja obecna jest w największych ośrodkach akademickich w Polsce. W projektach ogólnopolskich uczestniczą oddziały regionalne, których jest dokładnie tyle ile województw w Polsce. Są to następujące oddziały:
 Kujawsko-pomorski
 Lubelski
 Mazowiecki
 Świętokrzyski
 Warmińsko-mazurski

Współpraca międzynarodowa 
Forum Młodych nawiązuje również współpracę z podobnymi organizacjami działającymi za granicą. Dotychczasowa współpraca zagraniczna:
 ISTEC École Supérieure de Commerce et du Marketing w Paryżu
 zorganizowane spotkania wizyty studyjnej z Kosowa z młodymi przedsiębiorcami
 współorganizowanie spotkania z Panem Martem Laarem, byłym premierem Estonii
 współorganizowanie interaktywnego wykładu Pana Geoffreya Mazullo – „Corporate Governance On The Border Of Business And Politics”
 udział w Światowym Kongresie Przedsiębiorczości

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Forum Młodych Lewiatan
 Oficjalna strona internetowa Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce

Organizacje młodzieżowe
Organizacje studenckie